Broadley ist der Familienname folgender Personen:

 Donald G. Broadley (1932–2016), britischer Herpetologe aus Zimbabwe
 Eric Broadley (1928–2017), britischer Fahrzeugentwickler und Gründer des Autoherstellers Lola Cars
 Ian Rank-Broadley (* 1952), britischer Bildhauer